Manhattan Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Manhattan Building (Illinois) in Chicago, ID-Nr. 76000697
 Manhattan Building (Minnesota), ID-Nr. 88001128
 Manhattan Building (Ohio), ID-Nr. 75001470
 Manhattan Building (Oklahoma), ID-Nr. 83002095

Siehe auch:
 Manhattan Life Building, Hochhaus in New York City
 Municipal Building (New York), Verwaltungsgebäude in Manhattan, New York City